Bahnhof Neunkirchen bezeichnet folgende Bahnhöfe:

 Bahnhof Neunkirchen N.Ö., Bahnhof von Neunkirchen in Niederösterreich
 Neunkirchen (Saar) Hauptbahnhof, Hauptbahnhof von Neunkirchen im Saarland

Siehe auch:
 Bahnhof Neunkirchen a Sand, Bahnhof von Neunkirchen am Sand in Bayern